Пётр Третьяко́в: Третьяков, Пётр Алексеевич (? —1618) — русский дипломат, глава Посольского приказа (1608—1610, 1612—1618).
 Третьяков, Пётр Евсеевич — советский рабочий-судостроитель в Николаеве, Герой Социалистического Труда.
 Третьяков, Пётр Ефимович (1918—?) — советский футболист, футбольный судья и спортивный организатор. Участник Великой Отечественной войны.
 Третьяков, Пётр Иванович (1927—2018) — первый секретарь Сахалинского обкома КПСС.
 Третьяков, Пётр Николаевич (1909—1976) — советский археолог-славист, член-корреспондент АН СССР.

Примечания